Csehország
 Stráž, település a Domažlicei járásban
 Stráž, település a Tachovi járásban
 Stráž nad Ohří, település a Karlovy Vary-i járásban
 Stráž nad Nežárkou, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Stráž nad Nisou, település a Libereci járásban
 Stráž pod Ralskem, település a Česká Lípa-i járásban
 Stráž, Mirotice településrésze a Píseki járásban
 Stráž, Křimov településrésze a Chomutovi járásban
 Stráž, Sušice településrésze a Klatovyi járásban
 Stráž u České Lípy, Stružnice településrésze a Česká Lípa-i járásban
 Hojsova Stráž, Železná Ruda településrésze a Klatovyi járásban